Ailce Chaves (, ) é uma compositora brasileira de samba-canção e samba.

Obras 
 Amigos (part. Paulo Marques)
 Bambeio mas não caio (part. Elvira Pagã e Paulo Marques)
 Companheiras da noite (part. Linda Rodrigues e William Duba)
 Espelho da vida (part. Jarbas Cavalcânti)
 Farrapo humano (part. Linda Rodrigues)
 Fracassei (part. Peterpan e Edmundo de Souza)

Compositores do Brasil